Сборная Люксембурга по шахматам представляет Люксембург на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Люксембурга. Наивысший рейтинг сборной — 2424 (2006).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Норберт Штулль (13 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Фред Беренд (6 раз)

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешным игроком сборной Люксембурга на международной шахматной арене был многолетний её лидер Альберто Давид:
 На шахматных олимпиадах:  1-я доска (2002)
 На командных чемпионатах Европы:  1-я доска (2003)

Примечания

Ссылки 

Ш
Л
Шахматы в Люксембурге